Grebo (Zweden), plaats in Zweden
 Grebo IK, Zweedse voetbalclub in bovengenoemde plaats
 Grebo (volk), volk in West-Afrika (Liberia, Ivoorkust)
 Grebo (taal), een taal van bovengenoemd volk, gesproken in het zuidwesten van Liberia
 Grebo (muziek), muziekgenre, subgenre van de alternatieve rock, uit eind jaren 1980

 Zdravko Grebo, Bosnisch jurist en mensenrechtenactivist (1947-2019)